Au cours de l'histoire, il a existé plusieurs sièges de Nice :
 Siège de Nice (1543) par les armées de François I et de Soliman le Magnifique.
 Siège de Nice (1642) par les armées de Louis XIII.
 Siège de Nice (1691) par les armées de Louis XIV.
 Siège de Nice (1705-1706) du  au , par les armées de Louis XIV, pendant la guerre de Succession d'Espagne.

Ne pas confondre avec :
 Siège de Nizza Monferrato (1613), souvent appelée Nice par les sources anciennes, par les Espagnols pendant la guerre de succession de Montferrat.

Nice